Paläosibirisch bezeichnet

eine Gruppe von kleinen Völkern Ostsibiriens, siehe Paläosibirische Völker
die Sprachen dieser Völker, siehe Paläosibirische Sprachen